Vilhena bezeichnet:

 Vilhena (Rondônia), brasilianische Gemeinde im Bundesstaat Rondônia

Vilhena ist der Familienname folgender Personen:

 Antonio Manoel de Vilhena (1663–1736), 66. Großmeister des Malteserordens
 Tonny Vilhena (* 1995), niederländischer Fußballspieler

Siehe auch:
 Villena (Begriffsklärung)